La següent llista comprèn els planters que integren cada selecció que competeix a l'Eurocopa 2012, que se celebra a Polònia i Ucraïna. El torneig comença el 8 de juny de 2012, i la final es juga a Kíev l'1 de juliol de 2012.

Cada selecció està integrada per 23 jugadors, tres dels quals han de ser porters. Si un futbolista es lesiona seriosament abans del primer partit del torneig pel seu equip, pot ser substituït per un altre jugador que ocuparà el seu lloc al combinat.

Els equips participants són (cliqueu sobre el país per accedir a la plantilla):

Partits internacionals i gols a data de 8 de juny de 2012

Grup A

Polònia 
Seleccionador:  Franciszek Smuda

El 2 de maig de 2012, Smuda va nomenar una llista provisional de 26 jugadors per al torneig. El 26 de maig, Lukasz Fabianski abandona la convocatòria després de patir una lesió al muscle. L'endemà, Smuda feia pública la llista definitiva.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Grècia 
Seleccionador:  Fernando Santos

Santos va nomenar la seua primera llista el 10 de maig de 2012, i només comprenia els jugadors que militen fora del país. Set dies després, va incloure els que hi disputen la lliga grega en un llista provisional de 25 futbolistes. La selecció definitiva es va fer pública el 28 de maig.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Rússia 
Seleccionador:  Dick Advocaat

Advocaat va nomenar una primera llista amb 26 components l'11 de maig de 2012.Vassili Berezutski, a causa d'una lesió, i Roman Shishkin, per unes molèsties estomacals, van abandonar la concentració el 20 i el 24 de maig, respectivament. El tercer futbolista que es va quedar fora de la llista definitiva va ser Kiril Nababkin.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

República Txeca 
Seleccionador:  Michal Bílek

Michal Bílek va anunciar una selecció provisional de 24 futbolistes el 14 de maig de 2012. El 28 de maig, Vladimir Durida substitueix Daniel Pudil. L'endemà, es va donar a conèixer la convocatòria definitiva de 23 futbolistes.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Grup B

Països Baixos 
Seleccionador:  Bert van Marwijk

El 7 de maig de 2012, van Marwijk va nomenar una llista provisional de 36 futbolistes per al torneig. Tor i això, Erik Pieters va caure de la convocatòria en conèixer-se-li una lesió al peu. El 15 de maig de 2012, van Marwijk redueix la selecció a 27 futbolistes. La llista final es va anunciar el 26 de maig.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Dinamarca 
Seleccionador:  Morten Olsen

L'entrenador danès Morten Olsen ha convocat a 20 futbolistes per al torneig, als quals se'ls hi uneixen els tres que hi resten el 24 de maig. Anders Lindegaard es va incorporar el 19 de maig. Cinc dies després, van ser seleccionats Jores Okore i Nicklas Pedersen. L'endemà, es van repartir els dorsals.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Alemanya 
Seleccionador:  Joachim Löw

El 7 de maig de 2012, Löw va nomenar una llista provisional de 27 convocats per al torneig. Tres setmanes després, el seleccionador apuntava la llista definitiva de 23 jugadors.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Portugal 
Seleccionador:  Paulo Bento

Paulo Bento va nomenar la selecció dels 23 futbolistes per al torneig el 14 de maig de 2012.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="10" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="10" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Grup C

Espanya 
Seleccionador  Vicente del Bosque

Vicente del Bosque va fer una selecció provisional el 15 de maig de 2012, en la qual no hi eren inclosos els futbolistes encara en competició, és a dir, del FC Barcelona, Athletic Club i Chelsea FC. El 21 de maig es van incorporar Fernando Torres i Juan Mata després del partit de la UEFA Champions League. El 27 de maig, Vicente del Bosque va donar la llista definitiva, incloent-hi els que hi van disputar la final de la Copa del Rei de futbol.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Itàlia 
Seleccionador:  Cesare Prandelli

Cesare Prandelli va realitzar una llista provisional de 32 futbolistes el 13 de maig de 2012, el darrer dia de la temporada 2011/12 a la Serie A. El 29 de maig, va anunciar la llista definitiva, de la qual va caure el defensa Domenico Criscito per la seua presumpta implicació en el cas de les apostes al Calcio.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

República d'Irlanda 
Seleccionador:  Giovanni Trapattoni

El 7 de maig de 2012, Giovanni Trapattoni va anunciar el seu llistat de 23 convocats per a l'Eurocopa de Polònia i Ucraïna.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|}

Croàcia 
Seleccionador:  Slaven Bilić

Un primer llistat de 27 futbolistes es va fer públic el 10 de maig de 2012. La selecció definitiva dels 23 convocats es va publicar el 29 de maig
.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Grup D

Ucraïna 
Seleccionador:  Oleh Blokhín

Blokhín va anunciar una llista provisional de 26 futbolistes el 8 de maig de 2012. La llista definitiva es va anunciar el 29 de maig.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Suècia 
Seleccionador:  Erik Hamrén

Erik Hamrén va anunciar la selecció que acudeix a 2012 el 14 de maig d'eixe any.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Anglaterra 
Seleccionador:  Roy Hodgson

Roy Hodgson va fer pública la llista definitiva dels 23 seleccionats el 16 de maig. El 25 de maig, John Ruddy va haver de deixar la convocatòria després de trencar-se un dit, i va ser substuit per Jack Butland.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|}

França 
Seleccionador:  Laurent Blanc

Blanc va nomenar la seua primera llista el 9 de maig de 2012, i la segona el dia 15 d'eixe mateix mes: la primera per a futbolistes francesos que militen a l'estranger i la segona per als que disputen la competició domèstica. Però, el 15 de maig, Younès Kaboul, defensa del Tottenham va quedar fora a causa d'una lesió.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina oficial de l'Eurocopa 2012

Eurocopa de futbol 2012
Llistes de futbol